Wiktor Michał Kowalski (ur. 30 kwietnia 1992 w Kielcach) – polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, muzyk, konferansjer i malarz. Wykonuje szeroki repertuar od partii operowych po rock, jazz czy utwory retro.

Zwycięzca 30. edycji programu Szansa na sukces (2022). Laureat Nagrody Publiczności podczas koncertu „Debiuty” podczas 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (2022).

Życiorys

Edukacja 
W wieku ośmiu lat rozpoczął edukację w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, w klasie puzonu prof. Józefa Gilewskiego. Po kilku latach gry na puzonie zaczął brać udział w konkursach ogólnopolskich, koncertując tym samym z Orkiestrą Szkoły Muzycznej na Ukrainie i w Niemczech. Następnie rozpoczął II stopień edukacji muzycznej w klasie puzonu Adama Chmielewskiego. Jako uczeń PSM w Kielcach brał udział w licznych konkursach w Łańcucie i Nowym Targu oraz koncertował m.in. w Helsinkach w Finlandii, jednocześnie uczęszczał do Liceum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu.

W 2012 rozpoczął studia na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie kształcił się wokalnie u prof. Wiesława Bednarka. W tym czasie rozpoczął również studia na wydziale kompozycji. Po obronie pracy licencjackiej rozpoczął studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, które również ukończył. Naukę śpiewu pobierał u prof. Włodzimierza Zalewskiego i prof. Ryszardzie Cieśli, ówczesnym dziekanie UM. Ukończył również studia magisterskie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska.

W 2019 roku podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach na kierunku administracja państwowa i samorządowa. W 2020 roku rozpoczął studia na kierunku MBA w Collegium Humanum w Warszawie. Oba kierunki ukończył z ocenami bardzo dobrymi. W 2022 roku rozpoczął kolejne studia na kierunku Prawo w Collegium Humanum w Warszawie.

Kariera zawodowa 
W trakcie studiów koncertował z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej w Bydgoszczy. Występował także w Niemczech, Ukrainie i Rosji oraz brał udział w konkursach międzynarodowych. Za osiągnięcia artystyczne oraz wkład w szerzenie idei Jana Pawła II otrzymał stypendium Prezydenta m.st. Warszawy. Uzyskał także nagrodę dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w postaci koncertu w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W 2018 roku nawiązał współpracę z lokalnymi samorządowcami w województwie świętokrzyskim. Pracował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku Doradcy Wojewody Świętokrzyskiego – Agaty Wojtyszek. Występował również podczas wizyty ambasadorów i dyplomatów w Kielcach. Prowadził w tym czasie charytatywne aukcje swoich obrazów.

W 2021 uczestniczył w 12. edycji programu rozrywkowego TVP The Voice of Poland, z którego odpadł w odcinku ćwierćfinałowym. Po udziale w programie uczestniczył w trasie koncertowej organizowanej przez Justynę Steczkowską. Wiosną 2022 roku wystąpił w jednym z odcinków wiosennej edycji programu Szansa na sukces, w którym zwyciężył dzięki wykonaniu utworu Mieczysława Fogga „To ostatnia niedziela”. Podczas finałowego koncertu Szansy na sukces wykonał inną piosenkę Fogga – „Pieśń o matce”, a także utwór Ireny Santor „Już nie ma dzikich plaż”, którym zapewnił sobie wygraną w programie. W nagrodę za zwycięstwo w Szansie na sukces wziąć udział w koncercie Debiuty podczas 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, na którym otrzymał Nagrodę Publiczności za utwór „Co dnia”. 2 grudnia 2022 wydał debiutancki minialbum, zatytułowany po prostu Wiktor Kowalski.

Jednocześnie z karierą muzyczną pracuje w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o., gdzie zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów oraz współpracą międzynarodową. Jest również artystą-malarzem, a swoje obrazy prezentuje m.in. w internetowej galerii Art in House.

Życie prywatne 
Ma żonę Aleksandrę oraz dwie córki, Helenę i Rozalię.

Przypisy 

Urodzeni w 1992
Polscy wokaliści
Polscy puzoniści
Ludzie urodzeni w Kielcach